Baldwin Brook ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Baldwin Brook (Connecticut), im Litchfield County
 Baldwin Brook (Maine), im Washington County
 Baldwin Brook (Massachusetts), im Berkshire County
 Baldwin Brook (New York), im Columbia County
 Baldwin Brook (Vermont), im Bennington County